Clemenceau et Marguerite est un téléfilm français réalisé en 2022 par Lorraine Lévy sur un scénario de Jacques Santamaria et Nathalie Saint-Cricq.

Cette fiction est une production d'Effervescence Fiction pour France 2.

Synopsis

Distribution 
 Pierre Arditi : Georges Clemenceau
 Émilie Caen : Marguerite Baldensperger
 Élizabeth Bourgine : Madeleine Clemenceau Jacquemaire
 François Marthouret : Claude Monet
 Chantal Neuwirth : Clotilde
 François Levantal : Nicolas Pietri
 Scali Delpeyrat : Fernand Baldensperger
 Serge Riaboukine : Aristide Briand
 Arthur Choisnet : le majordome Albert Boulin

Production

Genèse et développement 
Le téléfilm est une adaptation du livre de Nathalie Saint-Cricq Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir paru aux Editions de l'Observatoire.

Tournage 
Le tournage se déroule du  au  en Île-de-France et en Vendée.

Fiche technique 
 Titre français : Clemenceau et Marguerite
 Genre : Film biographique
 Production : 
 Sociétés de production : Effervescence Fiction(Simone Harari)
 Réalisation : Lorraine Lévy
 Scénario : Jacques Santamaria et Nathalie Saint-Cricq
 Musique : 
 Décors : 
 Costumes : 
 Photographie : 
 Son : 
 Montage : 
 Maquillage : 
 Pays d'origine : 
 Langue originale : français
 Format : couleur
 Durée : 
 Dates de première diffusion : 2023

Références

Liens externes 

Téléfilm français des années 2020
Téléfilm de France Télévisions 
Téléfilm dramatique